Alfred Noble kan syfta på:

 Alfred Noble (ingenjör) (1844–1914), amerikansk civilingenjör
 Alfred H. Noble (1894–1983), general för Förenta Staternas Marinkår
 Alfred Noble (fotbollsspelare) (1924–1999), engelsk fotbollsspelare
 Alfred Noble (1873–1940), australisk cricketspelare